Imre Földes ist der Name folgender Personen:

* Imre Földes (Künstler) (1881–1948), ungarischer Maler und Grafiker
 Imre Földes (Schriftsteller) (1881–1958), ungarischer Theaterschriftsteller